Зиновичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зиновичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Зиновичи — деревня в Лидском районе Гродненской области.